Войковський — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область, Росія
 Войковський — колишня назва селища міського типу Копані, Амвросіївський район, Донецька область, Україна

Див. також 
 Войковський район